Adore You – singolo di Miley Cyrus del 2013
 Adore You – singolo di Jessie Ware del 2019
 Adore You – singolo di Harry Styles del 2013